Die 17. IBU-Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 17. bis 21. Juli 2013 im italienischen Forni Avoltri statt. Die Medaillen wurden in jeweils zwei Einzeldisziplinen bei den Männern und bei den Frauen sowie in einer Mixed-Staffel jeweils auf Skirollern vergeben.

Mit Mitte Juli fand die Weltmeisterschaft vergleichsweise früh im Jahr statt, zum zweiten Mal seit 2003 in Forni Avoltri. Durch den frühen Termin lagen die Welttitelkämpfe an einem anderen Zeitpunkt der Wintervorbereitung, die dieses Jahr im Zeichen der Olympischen Winterspiele von Sotschi stand. Obwohl die absolute Zahl der Teilnehmer im Vergleich zum Vorjahr durch die Veranstaltung in Zentraleuropa ebenso wie die Zahl der teilnehmenden vor allem kleineren Nationen wieder anstieg, starteten kaum Athleten der starken Nationen. Als Gastgeber entsandte Italien anders als üblich Athleten. Anders als üblich dominierten somit nicht die Athleten und Athletinnen aus Russland, obgleich sie mit zum Teil namhaften Biathleten angereist waren. Neben der Goldmedaille in der Mixed-Staffel erzielte nur Anna Bulygina mit Silber im Verfolgungsrennen eine Einzelmedaille. Erfolgreichste Nation wurden die Gastgeber aus Italien, die jeweils zwei Titelgewinne erreichten, zweimal Vizemeister wurden und zweimal die Bronzemedaille gewannen. Lukas Hofer und die Tschechin Jitka Landová waren die beiden einzigen Athleten, die mit Gold und Silber in Sprint und Verfolgung mehr als eine Medaille gewinnen konnten und damit die erfolgreichsten Teilnehmer der Meisterschaften waren. Mit Victoria Padial konnte erstmals eine spanische Biathletin eine Medaille für ihr Land in einer internationalen Biathlon-Disziplin erringen.

Für die Crosslauf-Disziplinen des Sommerbiathlon finden im August die Offenen Sommerbiathlon-Europameisterschaften 2013 in Haanja statt.

Legende
 dnf = did not finish = Rennen nicht beendet

Medaillenspiegel 
Gesamt

Männer

Sprint 10 km 

Datum: Sonnabend, 20. Juli 2013, 16:30 Uhr
Es starteten 40 von 42 gemeldeten Athleten aus 13 Ländern. Ein Läufer beendete das Rennen nicht. Nicht am Start waren:

 
 

Das Rennen der Junioren gewann  vor  und .

Verfolgung 12,5 km 

Datum: Sonntag, 21. Juli 2013, 15:00 Uhr
Es starteten 32 von 39 Athleten, die sich über das Sprintrennen für die Verfolgung qualifiziert hatten. Zwei Läufer beendeten das Rennen nicht. Nicht am Start waren:

 
 
 
 
 
 
 

Das Rennen der Junioren gewann  vor  und .

Frauen

Sprint 7,5 km 

Datum: Sonnabend, 20. Juli 2013, 14:30 Uhr
Es starteten alle 24 gemeldeten Athletinnen aus zehn Ländern, alle beendeten ihr Rennen.

Das Rennen der Junioren gewann  vor  und .

Verfolgung 10 km 

Datum: Sonntag, 21. Juli 2013, 13:15 Uhr
Es starteten 16 der 24 über das Sprintrennen qualifizierten Athletinnen, eine davon beendete das Rennen nicht. Die acht nicht gestarteten Athletinnen, darunter die Sprint-Weltmeisterin und die Gewinnerin der Bronzemedaille, waren:

 
 
 
 
 
 
 
 

Das Rennen der Junioren gewann  vor  und .

Mixed-Staffel 2 × 6 km (Frauen) + 2 × 7,5 km (Männer) 

Datum: Donnerstag, 18. Juli 2013, 13:00 Uhr
Am Start waren alle vier gemeldeten Staffeln.

Das Juniorenrennen gewann wie bei den Senioren die Staffel Russlands (Natalja Schalejewa, Kristina Ilschenko, Igor Proshchenko, Anton Swotin) vor Tschechien (Jessica Jislová, Pavla Šaldová, Adam Václavík, Tomáš Vojik) und Italien (Carmen Runggaldier, Lisa Vittozzi, Maikol Demetz, Andreas Plaickner).

Weblinks 
 Ergebnisse

2013
Biathlonveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Italien
Sportveranstaltung in Friaul-Julisch Venetien
Forni Avoltri